Такоалече има више значења:

 Такоалече (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Такоалече (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику